Gisclon peut désigner :
 Jean Gisclon (1913-2009), aviateur, écrivain et journaliste français ;
 Jérémy Gisclon dit Jeremstar (1990-), blogueur français ;
 Roger Gisclon (1919-2012), est un musicien suisse.